Wahlmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wahlmüller (1913–2000), Südtiroler Politiker
 Karl Wahlmüller (1913–1944), österreichischer Fußballspieler
 Wilhelm Wahlmüller (* 1967),  österreichischer Fußballspieler und -trainer